Монгол:

 Монгол (мн. ч.: монголы) — представитель монгольских народов.
 Монгол (кырг. монол) — племя из нескольких кыргызских родов.
 Монгол (Хабаровский край) — село в Ульчском районе Хабаровского края.
 «Монгол» — кинофильм 2007 года совместного производства Германии, Казахстана, России и Монголии.

См. также 
 Монголия (значения)
 Монгол Шуудан (значения)
 Моголы
 Могулистан
 Империя Великих Моголов
 Монгул